Брагуи или брауи () — может значить:

 Народ брагуи — дравидийский народ в Пакистане
 Язык брауи (брагуи, брахуи) — язык брагуев.